Далаба́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Жаркаїнського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — аул Далабай.

Населення — 365 осіб (2009; 898 в 1999, 1107 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Братолюбовська сільська рада (села Братолюбовка, Любіцьке). Аул Актобе був ліквідований 2005 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Жаркаїнського району